Флаг муниципального образования Горожанское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 января 2012 года решением Совета народных депутатов Горожанского сельского поселения № 82 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7555.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с диагонально нисходящей от древка полосой красного цвета, тонко окаймлённой белым цветом, общей шириной 14/45 ширины полотнища (отношения белого и красного цвета 1:5:1). Вверху справа — жёлтая восьмилучевая звезда, внизу слева — три белых ядра (1 и 2)».

Обоснование символики 
Флаг Горожанского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В состав Горожанского сельского поселения входит несколько населённых пунктов, в том числе село Горожанка. Это село известно тем, что в конце XVII — начале XVIII века Горожанка была приобретена известным в Воронежских землях родом Веневитиновых. Представитель этого рода, Антон Лаврентьевич, при Петре I (по его указу) ведал корабельными лесами, помогал царю в строительстве кораблей, развернувшемуся в Воронежской губернии (в Рамони была построена судоверфь). Другой представитель рода Веневитиновых четвероюродный брат А. С. Пушкина Дмитрий Владимирович — поэт лирико-романтического склада, неравнодушный к европейской культуре и философии, певец свободы и добра, который подобно своему дальнему родственнику тоже стремился жечь глаголом сердца людей.

Фигуры из герба рода Веневитиновых (ядра, звезда) легли в основу флага Горожанского сельского поселения, символизируя тем непреходящую связь прошлого и настоящего.

Красная полоса в современном флаге Горожанского сельского поселения аллегория автомагистрали М4 «Дон», пересекающей всё поселение. Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Восьмилучевая звезда — церковный символ изображавшийся на крестах, иконах, церковной утвари — символизирует церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Горожанка, а также высокую духовность жителей Горожанского сельского поселения.

Голубой цвет полотнища символизирует реку Дон, огибающей поселение по его восточной и северной границе, голубой цвет (лазурь) также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд